Блока́да — действия, направленные на изоляцию объекта путём пресечения всех его внешних связей.

 Военная блокада
 Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
 Блокада Мариуполя во время вторжения России на Украину.
 Экономическая блокада
 Блокада Западного Берлина
 Блокада Нагорного Карабаха (2022—2023)
 Блокада в шахматах — ограничение подвижности фигур и пешек соперника.
 Лечебная блокада — медицинская процедура.
 Блокада сердца — нарушение проводимости в участке миокарда или проводящей системе сердца.

В искусстве 
 «Блокада» — роман советского писателя А. Б. Чаковского.
 «Блокада» — советская киноэпопея из четырёх фильмов по роману А. Б. Чаковского.
 «Блокада» — американский фильм 1938 года.
 «Блокада» — российский документальный фильм 2005 года.
 «Блокада» — турецкий фильм 2015 года.
 «Блокада» — фантастический роман Кирилла Бенедиктова из литературного цикла «Этногенез».

См. также 

 «Блок ада» (также «Блокада») — альбом рок-группы «Алиса»